De EuroLeague Women (officieel FIBA EuroLeague Women) is de hoogste professionele  basketbalcompetitie in Europa voor vrouwenteams.

In tegenstelling tot de EuroLeague voor mannen, wordt deze competitie niet georganiseerd door ULEB, maar door FIBA Europe. De winnaar mag strijden om de FIBA Europe SuperCup Women tegen de winnaar van de EuroCup Women. In het seizoen 1979/80 haalde BOB Oud-Beijerland uit Nederland de halve finale.

Geschiedenis 
De EuroLeague Women is het belangrijkste toernooi in het vrouwenclubbasketbal in Europa. Het eerste toernooi werd georganiseerd door de FIBA en begon in september 1958. De clubcompetitie bestond uit tien teams en kwam tot stand na het succes van een gelijkwaardig toernooi voor mannenclubs eerder in hetzelfde jaar. Het mannentoernooi bestond uit 46 teams met meer dan 100.000 toeschouwers. Bij de eerste editie werd Slavia Sofia uit Bulgarije gekroond tot kampioenen door Dinamo Moskou uit de Sovjet-Unie met 64-40 thuis en daarna 44-34 in Moskou te verslaan. Het uit-en-thuisformaat voor de finale bleef tot 1976, voordat het overging op een enkele wedstrijd het volgende jaar. Het toernooi werd jaren gedomineerd door TTT Riga (internationaal vaak Daugava genoemd) uit Letland (toen nog deel van de Sovjet-Unie), dat tussen 1960 en 1977 verscheen in zestien finales en ze alle wist te winnen.

In de jaren negentig onderging de competitie twee belangrijke veranderingen. De eerste was de introductie van de Final Four in 1992 en de tweede was het hernoemen van de competitie in 1996, van FIBA Women's European Champions Cup naar EuroLeague Women. Voor het seizoen 2011/12 verving de EuroLeague Women de Final Four door een Final Eight-toernooi. Istanboel kreeg de eer van het houden van het eerste Final Eight-toernooi waar de Spaanse club Ros Casares Valencia won van Rivas Ecópolis met 65-52. In het tweede jaar werd de EuroLeague Women Final Eight gehouden in Jekaterinenburg, waar UMMC Jekaterinenburg met 82-56 won van Fenerbahçe uit Turkije in de finale.

In 2014 was Jekaterinenburg weer de gastheer van wat uiteindelijk de laatste editie van de Final Eight zou zijn. Het toernooi keerde terug naar een Final Four-formaat voor dit seizoen.

Als reactie op de Russische invasie van Oekraïne in 2022 werden de Russische clubs UMMC Jekaterinenburg, Dinamo Koersk en MBA Moskou in februari 2022 uit de competitie gezet.

Namen voor het toernooi 
 1958 tot 1996 - FIBA Women's European Champions Cup
 1996 tot heden - EuroLeague Women

Logo's

Winnaars van de EuroLeague Women

Winnaars aller tijden

Per land

Externe links
 EuroLeague Women
 FIBA Europe
 Allcompetitions EuroLeague Women
 Basketball - Europacup der Landesmeister (Damen)

Europese basketbalcompetitie